

Sciences et techniques 
 Le morphème ronna est un préfixe du Système international d'unités, le symbole de 10.

Anthroponyme

Prénom 
Ronna est un prénom féminin, notamment porté par :
 Ronna Romney McDaniel (1973-), une femme politique américaine.

Patronyme 
  (1767-1828) est un évêque catholique italien.

en:Ronna